Jean Becker může být:

 Jean Becker (hudebník) (1833–1884) – německý houslista, otec Huga
 Jean Becker (režisér) (* 1933) – francouzský režisér a scenárista
 Jean C. Becker (* 1956), německý spisovatel
 Jean-Jacques Becker (* 1928), francouzský historik